Намазов — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Намазов, Асаф Гусейн оглы (род. 1952) — советский футболист, Азербайджанский футбольный тренер.
 Намазов, Мубариз Банди оглы - Создатель большей части учебников по математике Азербайджанской Республики.

